język kui – język z grupy timor-alor-pantar, używany w Indonezji 
 język kui – język drawidyjski, używany w Indiach